

Sigle 
 Haute Commission pour l'Amazighité – Alto Commissariato per l'Amazighità in Algeria
 Hubbard College of Administration – organizzazione legata a Scientology
 HCA – Abbreviazione inglese di Heat cost allocation, (italiano Assegnazione del costo di calore) in Condominio

Codici 
 HCA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Big Spring Howard (Colorado) (Stati Uniti)

Chimica 
Hca – Abbreviazione inglese di HeteroCyclic Amine, in Italiano Ammine eterociclica